Говоров Андрій Андрійович — український плавець, Майстер спорту міжнародного класу України, дворазовий чемпіон Перших юнацьких Олімпійських ігор.
 Говоров Георгій Васильович (Феофан Затворник; 1815—1894) — єпископ, святий Російської Православної церкви.
 Говоров Леонід Олександрович — російський радянський воєначальник, Маршал Радянського Союзу, Герой Радянського Союзу, кавалер ордену Перемоги.
 Говоров Михайло Прокопович (1913—1967) — учасник німецько-радянської війни, майор. Герой Радянського Союзу.
 Говоров Федір Іванович — радянський військовик. Герой Радянського Союзу (посмертно).